Jesse L. Martin – amerykański aktor
 Jesse Martin – niemiecko-australijski żeglarz
 Jesse M. Martin – amerykański polityk
 Jesse Martin – kanadyjski hokeista